Бо́нди (; ) — фамилия, встречается у итальянцев и евреев.
Еврейские Бонди происходят от раввина Мордехай-Йомтов Бонди XVI из Праги (ум. 1786). Также топоним.

Носители фамилии 
 Бонди, Алексей Михайлович (1892—1952) — советский актёр и драматург.
 Бонди, Бьюла (1889—1981) — американская актриса.
 Бонди, Евгений Александрович (1923—2006) — профессор МГУ, заведующий кафедрой иностранных языков.
 Бонди, Клементе (1742—1821) — итальянский поэт и педагог.
 Бонди, Люк (1948—2015) — швейцарский театральный и кинорежиссёр, интендант, сценарист, актёр, писатель.
 Бонди, Наталья (вместе с Алексеем Бонди училась в студии у В. Э. Мейрхольда и М. Ф. Гнесина) — пианистка и педагог.
 Бонди, Сергей Михайлович (1891—1983) — известный советский литературовед, исследователь творчества А. С. Пушкина.
 Бонди, Сандро (род. 1959) — итальянский политик, министр культурного наследия и культурной деятельности в четвёртом правительстве Берлускони (2008—2011).
 Бонди, Эгон (1930—2007) — чешский писатель и философ.
 Бонди, Юрий Михайлович (1889—1926) — театральный художник, драматург и педагог, работал в студии В. Э. Мейерхольда.

Вымышленные персонажи 
 Г(устав) Х. Бонди — герой фантастических романов К. Чапека «Война с саламандрами» и «Фабрика абсолюта» — беспринципный делец, чьи авантюры с новыми достижениями науки приводят человечество к катастрофам.

Топоним 
 Бонди — город во французском департаменте Сен-Сен-Дени.
 Бонди — пещера в Чиатурском районе (Имеретия) Грузии с верхнепалеолитической стоянкой.

Примечания